SLG steht als Abkürzung für:
 Schweres Löschgruppenfahrzeug, einem früheren deutschen Feuerwehrfahrzeugtyp, siehe Löschgruppenfahrzeug#Geschichte
 Sisters of the Love of God, katholischer Frauenorden, siehe Liste der Ordenskürzel (römisch-katholisch)#S
 Slave Labor Graphics, US-amerikanischer Independent-Comic-Verlag
 Studia Linguistica Germanica, eine germanistische Publikationsreihe des Verlags Walter de Gruyter

SLG als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Deutschland: Landkreis Ravensburg (für Saulgau)

Slg. steht als Abkürzung für:
 Sammlung der Rechtsprechung des Gerichtshofes und des Gerichts Erster Instanz, herausgegeben vom Europäischen Gerichtshof

Abkürzung